Rider – lavoratore che effettua consegne a domicilio utilizzando cicli o motocicli
 Rider – antica moneta scozzese

Persone
 Isaiah Rider – cestista statunitense
 Stephen Rider – attore statunitense
 H. Rider Haggard – scrittore e funzionario britannico

Pagine correlate
 Ryder